Бори́с И́горевич Козло́в (1931—2010) — советский и российский специалист по истории и философии науки и техники, науковедению, технической кибернетике.

Биография 
Окончил Высшее военно-морское училище (минно-торпедный факультет, 1954); Ленинградский механический институт (приборостроительный факультет, 1967). Докторская диссертация — «Возникновение и развитие технических наук: философско-методологический анализ» (1991). В 1946—1960 — служба в военно-морском флоте. 1961—1976 — инженер, заведующий лабораторией конструкторского бюро, заведующий отделом, заместитель главного инженера НПО «ВНИИ метрологии им. Менделеева». С 1977 — научный сотрудник, руководитель группы, сектора истории и теории технических наук Ленинградского отделения ИИЕТ РАН. В 1989—1995 — главный редактор журнала «Вопросы истории естествознания и техники» РАН (Москва). В 1990—1991 — заведующий отделом истории техники, заместитель директора ИИЕТ РАН. В 1992—1993 — директор ИИЕТ РАН. С 1993 — главный научный сотрудник Архива РАН. Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского (1991).
Борис Игоревич Козлов ещё поэт, на строки его стихов есть "Интегральная Лирика, Борис Игоревич Козлов".

Основные работы 
 Развитие технических наук как социальная проблема // Развитие технических наук. Общетеоретические вопросы. М., 1979
 Архимед и генезис научно-технического знания // ВИЕТ. 1984. № 3
 Генезис и развитие рефлексии о научно-технической деятельности в истории науки // Взаимосвязь методологии и методов специальных наук. М., 1985
 Возникновение и развитие технических наук: опыт историко-теоретического исследования. Л., 1986
 История и теория технических наук. Л., 1989
 Друг или враг? Человек. Техника. Природа. Л., 1989
 История науки и техники на переломе эпох: выбор пути // ВИЕТ. 1991. № 3
 Пределы искусственного // Материалы XI международной конференции по логике, методологии и философии науки. Обнинск, 1995
 Культурное наследие, техническая цивилизация и экологическая катастрофа конца XX века. // Культурное и природное наследие России. М., 1996
 Социальная история техники: к проблеме обоснования // ВИЕТ. 1997. № 3
 Этические проблемы глобальных технических систем // Росс.-амер. симпозиум «Инженерная этика в системе образования». М., 1997
 История техники в системе социальных наук // Вестник РГНФ. 1997. № 3
 Инженер и власть в ситуации техногенной катастрофы: конфликт этических стандартов // Росс.-амер. симпозиум «Инженерная этика в системе образования». М., 1998
 В конце серебряного века (РАН и власть в 1917 году). [В соавт.] // Вестник РАН. 1998. Т. 68. № 7
 Научные фонды — новая форма самоорганизации науки в России // Вестник РГНФ. 1998. № 4
 Науковедение в постиндустриальную эпоху (к проблеме обоснования государственной научно-технической политики) // «Науковедение». 1999. № 1
 Вклад АН СССР в индустриализацию России // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 12
 История развития науки и техники. (Уч. пос.).В 2 ч. М., 2001.
 Ввёл Экологический Социализм (после беседы с Сергиенко Михаилом Андреевичем), опубликовав в научной статье "Новая газета", 29.05-01.06.08 (приложение "Кентавр") http://ihst.ru/projects/sohist/news/2008/529-601.html и http://www.proza.ru/2011/04/07/1463

Примечания 

Директора ИИЕТ РАН
Историки науки